Представлен перечень стран (государств, зависимых территорий)по внешнеторговому балансу экспорта-импортапо данным 2010 г. (с некоторыми исключениями) Справочника ЦРУ по странам мира

См. также 
 Список стран по балансу текущих операций
 Список стран по экспорту
 Список стран по импорту
 Торговый баланс
 Счёт текущих операций

Примечания 

торговый баланс
Мировая экономика
Международная торговля
Внешняя торговля России